Nyaganza kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyaganza (vattendrag), Rutana, 
 Nyaganza (periodiskt vattendrag), Bururi, 

Robotskapade Burundiförgreningar